Citharinus är ett släkte av fiskar. Citharinus ingår i familjen Citharinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Citharinus